Dannebrog - o nome da bandeira nacional da Dinamarca
 Ordem do Dannebrog - a mais importante ordem honorífica da Dinamarca
 Dannebrog (iate) - o navio real dinamarquês

Localidades
 Dannebrog (Nebraska)

Desambiguação